Зеландский ярус (зеландий, зеланд) — стратиграфическое подразделение, средний (второй) ярус палеоценового отдела палеогеновой системы кайнозойской эратемы. Породы зеландского яруса образовались в течение зеландского века, который охватывает время от 61,6 млн лет назад до 59,2 млн лет назад.

Отложения зеландского яруса подстилаются породами датского яруса, перекрываются отложениями танетского яруса палеоценового отдела палеогеновой системы кайнозоя.

Впервые выделен Альфредом Розенкранцем в 1924 году. Название получил от датского острова Зеландия.

Примечания

Ссылки и источники 
 Шахтёрский энциклопедический словарь, т. 3. / Под ред. В. С. Белецкого. — Донецк: Восточный издательский дом, 2004. — 752 с. ISBN 966-7804-78-X (укр.)

Геологические ярусы
Палеоцен